Лаас:
 Лаас, Мартин (род.1993) —  эстонский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Лаас, Эндель Эдуардович (1915—2009) — советский биолог, кандидат биологических наук.
 Лаас, Эрнст (1837—1885) — немецкий философ и педагог.
 Лаас — в греческом мифе сын Метиды.
 Лаас () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Лаас () — коммуна во Франции, департамент Луаре
 Лаас () — коммуна во Франции, департамент Жер, округ Миранд
 Лаас () — коммуна во Франции, департамент Жер, округ Ош